Auñamendi signifie « montagne des chevrettes » en langue basque

Toponymes 

 Auñamendi ou Pic d'Anie est un sommet dans les Pyrénées et un lieu de mythologie basque.
 Auñamendi est une comarque de Navarre.

Milieu littéraire 
 Les Éditions Auñamendi est une maison d'édition située à Saint-Sébastien.
 Auñamendi Eusko Entziklopedia est une encyclopédie de  articles sur la culture du Pays basque.
 Auñamendiko lorea est un roman écrit par Txomin Agirre.